Джонни Хардвик (, род. 21 сентября 1963 года, Остин, Техас, США) — американский киноактёр. Наибольшую популярность актёр получил после озвучивания Дейла Гриббла в мультсериале «Царь горы».

Биография и карьера 
Уроженец Остина, штат Техас, Джонни Хардвик, учился в Техасском техническом университете в Лаббоке, штат Техас. После получения диплома бакалавра журналистики, он десять лет работал барменом в блюз-барах Далласа и Остина, штат Техас, в том числе «Nick’s Uptown», «Sixth Street Live» и «Greenville Bar & Grill». Начиная с 1990 года, Джонни несколько лет выступал в стендап-комедиях на таких площадках как «Dallas Improv» и «Velveeta Room» в Остине, штат Техас, а также в таких шоу как «Evening at the Improv» и «Caroline’s Comedy Hour».

Джонни Хардвик был первым комиком, который появился на Шоу Джона Стюарта. В 1995 году Хардвик выступил на Монреальском фестивале комедии. На мероприятии Брэндон Тартикофф увидел Джонни и предложил ему ситком для NBC. Однако после того, как Хардвик предложил комедию по типу «Зелёные просторы» и «Получи жизнь», телеканал не проявил особого интереса к серьезной реализации этой идеи.

После того, как Хардвик подписал контракт с агентством «Strauss-McGarr», ему постоянно стали предлагать выступить в стендап-комедии как в Остине, так и по всем Соединенным Штатам.
Находясь на фабрике смеха в Лос-Анджелесе, Джонни сыграл комедию о своем отце в Техасе. Продюсеры сочли техасский юмор Хардвика именно тем, что нужно для шоу, и предложили ему работу в качестве сценариста для молодой программы. Комик переехал из Остина в Сильверлейк, Калифорния, чтобы работать на шоу. Первый рабочий день Хардвика на программе наступил через день после того, как истек срок действия контракта NBC на его сделку по разработке ситкома.

Примечания 

Выпускники Техасского технологического университета